Ранчо ла Галера има више значења:

 Ранчо ла Галера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Галера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику